Haberkern ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Haberkern (1899–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hedwig Haberkern (1837–1901), deutsche Schriftstellerin